Die Snookerweltmeisterschaft 1953 lief offiziell unter dem Namen Professional Matchplay Championship (PMC) und war die zweite Auflage dieses Turniers nach 1952. Sie fand in der „Houldsworth Hall“ in Manchester statt, in der noch im Jahr zuvor der konkurrierende Verband Billiards Association and Control Council (BACC) seine Weltmeisterschaft ausgetragen hatte.

Nachdem es 1952 zu einem Disput zwischen einigen Profispielern und dem BACC gekommen war, gründete Fred Davis im selben Jahr die Professional Matchplay Championship. Nachdem beide Verbände 1952 eine Weltmeisterschaft ausgerichtet hatten, zog sich die BACC 1953 von der Austragung der Weltmeisterschaften zurück und die Professional Matchplay Championship wurde bis 1957 als Weltmeisterschaft gewertet.

Für den Nordiren Jackie Rea war es, nach 1949 und 1952, die dritte Teilnahme an einer Weltmeisterschaft.

Im Finale standen sich, zum siebten Mal hintereinander, Titelverteidiger Fred Davis und Walter Donaldson aus Schottland, gegenüber. Davis sicherte sich, mit einem 37:34, den fünften Sieg über den Schotten und damit den fünften Weltmeistertitel.

Das höchste Break erzielte der Engländer John Pulman mit 133 Punkten.

Qualifikation

Finalrunde

Einzelnachweise 

1953
Snookerveranstaltung 1953
Billardturnier in Manchester